Zjazd Słowiański (1848) w Pradze – zjazd przedstawicieli narodów słowiańskich
 Zjazd Słowiański (1908) w Pradze – kongres neoslawistów
 Zjazd Słowiański (1909) w Petersburgu – kongres neoslawistów
 Zjazd Słowiański (1910) w Sofii – kongres neoslawistów